Кубок французской лиги по футболу 2018/2019 — 25-й розыгрыш кубка французской лиги по футболу. Турнир стартовал 14 августа 2018 года, финальный матч был сыгран 30 марта 2019 года на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аск.

Победителем в четвёртый раз стал «Страсбур» (впервые за последние 14 лет). В турнире приняли участие клубы Лиги 1 и Лиги 2, а также клубы Лиги 3 которые перед стартом сезона обладали профессиональным статусом.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Первый раунд 
Матчи были сыграны 14 августа 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Второй раунд 
Матчи были сыграны 28 августа 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Третий раунд 
Жеребьёвка матчей третьего раунда состоялась 12 сентября 2018 года. Матчи были сыграны 30, 31 октября и 27 ноября 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

1/8 финала 
Жеребьёвка матчей 1/8 финала состоялась 14 ноября 2018 года. Матчи были сыграны 18 и 19 декабря 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

1/4 финала 
Жеребьёвка матчей 1/4 финала состоялась 19 декабря 2018 года. Матчи были сыграны 8 и 9 января 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Полуфиналы 
Жеребьёвка матчей 1/2 финала состоялась 10 января 2019 года. Матчи были сыграны 29 и 30 января 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Финал 
Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

См. также 
 Чемпионат Франции по футболу 2018/2019
 Кубок Франции по футболу 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018/2019
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019
Франция
Франция